Vysoká hora může být:

 Vysoká hora (Hrubý Jeseník) – vrch v Hrubém Jeseníku (1031 m n. m.)
 Vysoká hora (Kremnické vrchy) – slovenský vrch v Kremnický vrších (909 m n. m.)
 Vysoká hora (Spišsko-šarišské mezihoří) – slovenský vrch v Spišsko-šarišském mezihoří (790 m n. m.)
 Vysoká hora (Ondavská vrchovina) – slovenský vrch v Ondavské vrchovině (494 m n. m.)
 Vysoká hora (Povrly-Roztoky) – vrch na levém břehu Labe v Roztokách, místní části obce Povrly v okrese Ústí nad Labem (235 n n. m.)

Podobné názvy 
 Vysoký grúň
 Vysoký vrch
 Vysoké
 Vysoká